Gmina Liberty (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Liberty (hrabstwo Cherokee)
 Gmina Liberty (hrabstwo Clarke)
 Gmina Liberty (hrabstwo Clinton, Iowa)
 Gmina Liberty (hrabstwo Dubuque)
 Gmina Liberty (hrabstwo Hancock, Iowa)